Les Disparus (The Lost: A Search for Six of Six Million) est un essai de Daniel Mendelsohn publié originellement en  chez Harper Collins Publishers.
 Les Disparus (Aparecidos), est un film d'épouvante espagnol sorti en 2008.
 Les Disparus de Saint-Agil est un film français réalisé par Christian-Jaque, sorti en 1938, adaptation du roman éponyme de Pierre Véry paru en 1935.
 Les Disparus de la malle-poste est un roman d'Évelyne Brisou-Pellen paru en 2001.
 Les Disparus de Lötschental est le titre de travail du film Humains sorti en 2009.
 « Les Disparus » est un épisode de Julie Lescaut.

Voir aussi